Gary Hill (n. 1951), artista e scultore statunitense
Gary Weir Hill (1941-2009), cestista statunitense